Carlos Luis de Habsburgo-Lorena y Borbón-Parma (Baden,  10 de marzo de 1918 – Bruselas, 11 de diciembre de 2007) fue miembro de la Familia Imperial de Austria.

Infancia y exilio 
Carlos Luis fue el quinto hijo, pero cuarto varón del emperador Carlos de Austria, último Emperador de Austria y Rey de Hungría, y de su esposa la princesa Zita de Borbón-Parma.

Matrimonio y descendencia 
El archiduque Carlos Luis se casó el 17 de enero de 1950, con la princesa Yolanda de Ligne, con quien tuvo cuatro hijos:

 Archiduque Rodolfo María Carlos Eugenio Ana Antonio Marcos de Aviano de Habsburgo-Lorena (1950), casado con la baronesa Elena de Villenfagne de Vogelsanck (1954) con quien tiene ocho hijos:
 Archiduquesa Alejandra María Ana Felipa Otonia de Habsburgo-Lorena (1952), casada con Héctor Riesle Contreras (1943) padres de tres hijos:
 Carlos Cristián María Ana Rodolfo Antonio Marcos de Aviano de Habsburgo-Lorena (1954), casado con la princesa María Astrid de Luxemburgo, (1954). Con quien tiene cinco hijos.
 María Constanza Ana Rosario Roberta de Habsburgo-Lorena (1954), casada con el príncipe Francisco José de Auersperg-Trautson (1957) con quien tiene cuatro hijas.

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta